63 км — остановочная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Волховстрой.

В 2016 году были открыты новые платформы, расположенные к западу от моста через Назию. Старые платформы на данный момент полностью разобраны.

Расположена вне населённых пунктов, в 500 м от северо-восточной окраины садоводства «Междуречье». Восточнее платформы платформы находится железнодорожный мост через реку Назия.

Ссылки 
Платформа 63 км на Викимапии

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)